Села:
 Чернацьке — Сумська область, Середино-Будський район
 Чернацьке — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район